Битва под Миром:
 Битва под Миром (1792) — сражение русско-польской войны 1792 года
 Битва под Миром (1812) — сражение Отечественной войны 1812 года